Mount Auburn – villaggio dell'Illinois (Stati Uniti d'America)
Mount Auburn – comune dell'Indiana (Stati Uniti d'America)
Mount Auburn – comune dell'Iowa (Stati Uniti d'America)

Pagine correlate 
 Mount Auburn Cemetery (disambigua)